

Nom de famille 

 Ahmed Ammi (1981-), un footballeur marocain.

Prénom 
Ammi est un prénom.

Abréviation 
AMMI peut désigner :
 , un médicament.

AMMi peut désigner :
 Association contre les maladies mitochondriales

Autres 
Ammi peut aussi faire référence à :
 Ammi, un genre de plante de la famille des Apiacées ;
 Rabbi Ammi, un nom porté par plusieurs sages mentionnés dans la Michna et le Talmud.